Таммен — це німецьке прізвище

 Арне Таммен (нар. 1972), німецький футболіст
 Йоганн П. Таммен (нар. 1944), німецький письменник
 Сільке Таммен (1964—2018), німецький історик мистецтва
 Ренко Таммен (1922—1982), німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее